BKV peut faire référence à :
  ;
 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, une entreprise de transport de Budapest, selon la liste d'entreprises hongroises ;
  ;
 , un parti politique fidjien.